Банайюрт () — село в Новолакском районе республики Дагестан, Россия.

Образует сельское поселение село Банайюрт как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село расположено в 16 км к юго-западу от города Хасавюрт на левом берегу реки Ямансу (бассейн Терека).

История 
В источнике 1839 года упоминается как Буни-Юрт.

22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР 6 созыва принимается новый проект районирования республики. На его основе было принято постановление о разукрупнении округов и районов и образовании 26 кантонов и 2 подкантонов. Хасавюртовский кантон был образован на части территории бывшего Хасавюртовского округа, переданного в состав ДАССР из Терской области в 1921 году. По новому районированию кантон состоял из 18 сельских советов, в том числе Банайаульский — Банайаул, Банайюрт, Безен 1-й, Безен 2-й, Виси-Ирза, Генчик-Эрзе.

После депортации чеченцев в 1944 году, на их место поселены лакцы из села Ахар Лакского района в количестве 101 хозяйства (всего 312 чел.).

В 2002 году было возвращено историческое название села, а лакцы были переселены в район Махачкалы, где для них было построено новое село Ахар.

Население 

Национальный состав по переписи 2002 г.: чеченцы — 66 %, лакцы − 32 %.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Банайюртовская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Тейповый состав села 
 Зогой
 Боной (Буной, Бунхой)
 Зандакой
 Пхарчхой
 Цонтарой.
 пешхой

Микротопонимия 
 Сулаймин Хьажматхьажин буьйра (Сулаймин Хажматха-жи бюйра)
 Дивбуа буьйра (Дивбуа бюйра)
 Эзарханан гӏота (Эзарханан гота)
 Зимга буьйра (Зимга бюйра)
 Боккха буьйра (Боккха бюйра)
 Сийдий хьаст (Сийдий хаст)
 Iели кӏажа «Али лесная поляна»
 Момаш-отар (Момаш-отар)
 Беж-Iин (Беж-ин)
 Хьажматхьажин отар «Хажматхажи хутор»
 Дудиы отар «Дудин хутор»
 Воккха-Хьажин барз (Воккха-Хажин барз)
 Ташо-Хьажи хьаст (Ташо-Хажи хаст)
 Бийсолтанан хьайра «Бийсолтана мельница»
 Бийболтан хьайра (Бийболтан хайра)
 Мисирболтан хьайра «Мисирболта мельница»
 Кхоьрзин пхъалгӏа (Кхёрзин пхалга)
 Шахьболат пхьалгӏа (Шахболат пхалга)
 Исак-хьажин пхьалгӏа (Исак-хажи пхалга)
 Лакхара кашанш «Верхнее кладбище»
 Лахара кашанш «Нижнее кладбище»
 Iаьржа кашанш «Черное кладбище»
 Довтахьажин отар (Довтахажин отар)
 Иматан хьуь (Иматан хю)
 Исал-Хьажин хьуь (Исал-Хажин хю)
 Абубакар-Хьажин хьуь (Абубакар-Хажин хю)
 Гӏури йист (Гури йист)
 Бетарсолтин отар (Бетарсолтин отар)
 Сулайманан отар (Сулаймана отар)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Новолакского района
Муниципальные образования Новолакского района
Сельские поселения Дагестана
Ауховский район